Флаг муниципального образования «Заларинский район» Иркутской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 25 февраля 2011 года и 29 марта 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6772.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с голубой частью состоящей из опущенного вниз из верхних углов полотнища треугольника, переходящего на расстоянии 1/3 ширины от верха полотнища в столб шириной 3/10 ширины полотнища и окаймлённой белой узкой (в 1/30 ширины полотнища) полосой; на полотнище воспроизведены фигуры из герба района выполненные жёлтыми, оранжевыми, белыми и чёрными цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле — лазоревый, тонко окаймлённый серебром повышенно-вилообразный крест, обременённый золотым колосом, вырастающим из куба о трёх видимых гранях — серебряной над двумя чёрными, и вверху выходящим за пределы креста; по сторонам крест поддерживают сообращенно восстающие золотые соболя».

Символика 
Территория Заларинского района входит в сплошную полосу сельскохозяйственного освоения, что обуславливает земледельческую направленность в развитии хозяйства района. Заларинский район обладает обширным минерально-сырьевым потенциалом. Богата и разнообразна природа и животный мир Заларинского района.

В настоящее время территория Заларинского района поделена на 15 муниципальных образований: 13 сельских администраций и 2 поселковые администрации. Колос на флаге района — символически отражает сельскохозяйственную направленность экономики района, а 15 зёрен, составляющих единый колос, символизируют 15 муниципальных образований, составляющих единый район.

Как живой колос поднимается из земли, так и колос на флаге района произрастает из чёрно-белого куба, аллегории подземных богатств района. В Заларинском районе сосредоточены значительные объёмы запасов полезных ископаемых: каменной соли, каменного угля, промышленная добыча которых составляет неотъемлемую часть экономики района. Основное промышленное предприятие — ОАО «Тыретский Солерудник», ведущий добычу и переработку каменной соли.

Чёрные грани куба — аллегория каменного угля, а белая грань — аллегория каменной соли.

Большая часть территории Заларинского района расположена в зоне некондиционных по химическому составу подземных вод. Радикальное решение проблемы питьевого водоснабжения Заларинского района связано с использованием Тагнинского месторождения подземных вод. Голубой цвет полотнища символически отражает Тагнинское месторождение подземных вод.

Три плеча вилообразного креста — аллегория трёх основных культур — русской, бурятской и татарской, народы которых составляют большинство жителей района.

Два жёлтых соболя на флаге района — символ богатой фауны этого района. Соболь по праву считается негласным символом Сибири, поскольку богатая мехами (соболями, горностаями, белками) Сибирская земля привлекала многих первопроходцев и переселенцев здешних мест.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, величия, интеллекта и прозрения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, божественной мудрости, благородства, мира.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением соболя
Флаги с изображением пшеничного колоса